Ломоно́сов — русская фамилия.

Фамилия 
 Ломоносов, Александр Михайлович (род. 1939) — оперный певец, народный артист России.
 Ломоносов, Борис Павлович (род. 1941) — советский и российский учёный и промышленный деятель (доктор экономических наук, профессор).
 Ломоносов, Василий Георгиевич (1896—1939) — деятель советских спецслужб.
 Ломоносов, Владимир Григорьевич (1928—1999) — советский государственный деятель.
 Ломоносов, Геральд Георгиевич (1932—2018) — советский и российский ученый и специалист в области горных наук и горного производства, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995).
 Ломоносов, Константин Николаевич (1838—после 1917) — земский деятель, член III Государственной думы от Тамбовской губернии.
 Ломоносов, Михаил Васильевич (1711—1765) — первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, изобретатель, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, деятель искусств, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики.
 Ломоносов, Николай Семёнович (1903—1995) — театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).
 
 Ломоносов, Юрий Владимирович (1876—1952) — инженер-железнодорожник, революционер, сыгравший важную роль в Февральской революции.

Ломоносова 
 Ломоносова, Ольга Олеговна (род. 1978) — российская и украинская актриса.

Названы в честь М. В. Ломоносова

Топоним 
 Ломоносов — город, муниципальное образование в составе Санкт-Петербурга (б. Ораниенбаум).
 Порт Ломоносов — порт в этом городе.
 Ломоносов — кратер на поверхности Марса.
 Ломоносов — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

Прочее 
 «Ломоносов» — один из суперкомпьютеров МГУ.
 «Ломоносов-2» — один из суперкомпьютеров МГУ.
 «Ломоносов» — международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, организуемая МГУ.
 «Ломоносов» — научно-популярный журнал.
 Ломоносов (сборник)
 «Ломоносов» — олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (комплексам предметов), ежегодно проводимые в МГУ имени М. В. Ломоносова.
 «Ломоносов» — парусная шхуна Беломорской флотилии России.
 «Академик Ломоносов» — плавучая атомная электростанция.



См. также 
 Ломоносовы — дворянский род.
 Мост Ломоносова — мост через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.
 
 
 
 Переулок Ломоносова (Петергоф)
 Хребет Ломоносова — подводный хребет в Северном Ледовитом океане.
 Турнир Ломоносова — ежегодная многопредметная олимпиада для школьников.
 Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова
 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова — высшая награда Российской академии наук.
 Ломонос — род растений семейства Лютиковые. 
  — название населённых пунктов.
 Месторождение им. Ломоносова — месторождение алмазов в Архангельской области.
 «План Ломоносова» — российская рок-группа.
 Течение Ломоносова — холодное течение, подповерхностное противотечение в экваториальной части Атлантического океана.
 Полуостров Ломоносова — полуостровов в Приморье. 
 Явление Ломоносова — оптический эффект, возникающий при прохождении Венеры по диску Солнца, и свидетельствующий о наличии у неё атмосферы.